

Patronyme 
 Alexandre Letellier (1990-), footballeur français ;
 Alfred Letellier (1841-1910) homme politique français ;
 Alphonse Letellier (), promoteur parisien ;
 Arsène Letellier (1833-1880), sculpteur français ;
 Charles Letellier-Valazé (1812-1876), général de division et homme politique français ;
 Charles-Louis-François Letellier-Blanchard (1814-1902), général de brigade français ;
 Eugène Letellier (1845-1923), entrepreneur de travaux public et homme d'affaires ;
 Francis Letellier (1964-), journaliste français ;
 
 Françoise Letellier (1920-2001), nageuse française ;
 Françoise Letellier, directrice du théâtre Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux, de 1985 à 2021
 Georges Letellier (1937-2008), homme politique suisse ;
 Henri Letellier (1783-1818), général de brigade français ;
 Henri Letellier (1867-1960), directeur du Journal, maire de Deauville ; 
 Léon Letellier (1859-1943), bassoniste et pédagogue français ; 
 Loïc Letellier (1976-), athlète français ;
 Luc Letellier de Saint-Just (1820-1881), lieutenant-gouverneur de la province de Québec entre 1876 et 1879 ;
dans le temps ;
 Ray Letellier (1921-2009), artiste peintre français.

Pseudonyme 

 Théodore-Constantin-Alexandre Bauduin (1801-1877), chanteur d'opéra-comique (ténor) et directeur de théâtre français.

Toponyme 

 Letellier, communauté de la municipalité rurale de Montcalm, au Manitoba.

Lien externe 

Patronyme normand